Quill peut faire référence à :

Patronyme 

 Jeffrey Quill (1918-1996), pilote d'essai britannique ;
 John Quill (1990-), joueur américano-irlandais de rugby à XV ;
 Mike Quill (1905-1966), syndicaliste américain.

Toponyme 
 Quill, stratovolcan formant la moitié méridionale de l'île de Saint-Eustache, dans les Petites Antilles.

Musique 
 Quill, groupe de rock américain formé à Boston en 1967 ;
 , groupe de heavy metal suédois ;
 , premier album du groupe éponyme.

Autre 
 Quill, satellite de reconnaissance radar américain lancé en 1964 ;
 , film japonais sorti en 2004.